Massachusetts guvernör (Governor of Massachusetts) är det högsta offentliga ämbetet och den främste utövaren av verkställande makt i den amerikanska delstaten Massachusetts (Commonwealth of Massachusetts).

Massachusetts guvernörer (från 1780) 
De tre första guvernörerna är från tiden då Massachusetts var en av USA:s stater men inte delstat i egentlig mening, eftersom Massachusetts godkände USA:s konstitution år 1788, vilket skedde under Hancocks andra ämbetsperiod som guvernör.

Referenser

Noter

Externa länkar
 www.mass.gov/gov

 
Massachusetts